Дронино — крупный метеоритный дождь, найденный в апреле 2003 года в Касимовском районе Рязанской области.

В результате нескольких экспедиций Лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН, а также ряда частных поисковиков в районе находки было найдено более 550 фрагментов атаксита общим весом около 2800 кг.

Максимальный фрагмент — 250 кг.

Ссылки 
 Открыт новый метеоритный дождь
 История метеорита
 
 Поиски и раскопки. Фоторепортаж геологов.  
 Лаборатория Метеоритики РАН  

Метеоритные дожди
Открытия 2003 года
2003 год в России
Касимовский район
2000-е годы в Рязанской области
2003 год в Рязанской области